Eduardo Hernández – calciatore salvadoregno
Eduardo Hernández – pallavolista portoricano
Eduardo Hernández-Sonseca – cestista spagnolo